El distrito de Riom es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Puy-de-Dôme, de la región de Auvernia (en francés Auvergne). Cuenta con 13 cantones y 137 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Riom son:
 Cantón de Aigueperse
 Cantón de Combronde
 Cantón de Ennezat
 Cantón de Manzat
 Cantón de Menat
 Cantón de Montaigut
 Cantón de Pionsat
 Cantón de Pontaumur
 Cantón de Pontgibaud
 Cantón de Randan
 Cantón de Riom-Est
 Cantón de Riom-Ouest
 Cantón de Saint-Gervais-d'Auvergne

Comunas

Véase también 
 Cantones de Puy-de-Dôme
 Comunas de Puy-de-Dôme

Enlaces externos 
 Riom sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Riom